Il doppio del torneo di tennis Dharwad Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana che hanno battuto in finale Prakash Amritraj e Rik De Voest 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Prakash Amritraj /  Rik De Voest (finale)
 Rohan Bopanna /  Harsh Mankad (quarti di finale)

 Toshihide Matsui /  Danai Udomchoke (semifinali)
 Vadim Kucenko /  Jurij Ščukin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dharwad Challenger 2003